Adam Michał Rzewuski (zm. 1717) – kasztelan podlaski, starosta wiszeński i wiski
 Adam Rzewuski (zm. 1776) – opat wągrowiecki, konfederat barski
 Adam Wawrzyniec Rzewuski (1760-1825) – kasztelan witebski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej, dyplomata
 Adam Rzewuski (1805-1888), – hrabia, generał kawalerii Imperium Rosyjskiego, syn Adama Wawrzyńca
 Adam Rzewuski (1847-1932), generał broni Wojska Polskiego, syn Adama Rzewuskiego

Zobacz też